Георгий Михайлович Рогульский — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1917 году в Киеве. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны, рядовой 288-го стрелкового полка 173-й стрелковой дивизии. С 1942 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1942—1983 гг. — работник завода в городе Москве, председатель Комитета по делам физической культуры и спорта при Исполкоме Моссовета, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР, заместитель Председателя Оргкомитета «Олимпиада-80».

Руководитель делегаций советских спортсменов на ряде международных спортивных соревнований.

Умер в Москве в 1985 году. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Память народа
 ОДН
 Рогульский Георгий Михайлович. Стадион: каким ему быть? [К дискус. в газ. «Сов. спорт». Беседа с зам. пред. Спорткомитета СССР Г. М. Рогульским. Записал И. Савельев]. — Сов. спорт, 1973, 9 авг.
 Фото

Шелепинцы